Alfred Dörner ist der Name folgender Personen:

*Alfred Dörner (Sänger) (1888–1952), deutscher Sänger 
Alfred Dörner (Goldschmied) (1906–1971), deutscher Goldschmied und Metallgestalter